Doktor strojarstva ili doktor tehničkih znanosti s područja strojarstva, zanimanje je na području Republike Hrvatske osoba s visokom stručnm spremom (VSS), najčešće diplomirani inženjer strojarstva s položenim doktoratom s nekog od područja strojarstva, moguće i diplomirani inženjer fizike, elektrotehnike, brodogradnje, tehnologije i sl. s položenim magisterijem iz strojarstva. 

U Hrvatskoj, doktorski studij traje 3 godine (6 semestra) te završava obranom doktorske disertacije.

Prije pristupanja doktorskom studiju i obrani doktorske disertacije, doktorand mora već biti magistar strojarstva ili nekog srodnog područja (fizike, tehnologije, elektrotehnike, računarstva...).

Povezani članci 

 Strojarstvo

Visoko obrazovanje
Zanimanja